Dysnomia, az Eris holdja
Düsznomia, a törvénysértés és a törvénytelenség hellén istennője